

Населені пункти та їхні частини
 Мошна — село в гміні Ясткув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Мошна — село в гміні Стшелечкі Крапковицького повіту Опольського воєводства

Мошна () — комуна в Румунії, у повіті Ясси.
 Мошна () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Мошна.
 Мошна () — комуна в Румунії, у повіті Сібіу.
 Мошна () — село в Румунії, у повіті Сібіу. Адміністративний центр комуни Мошна.

Примітки